Svenska Futsalligan 2016/2017 var den tredje säsongen av Svenska Futsalligan, ligan bestod av sexton lag uppdelat på två grupper med åtta lag i vardera grupp.

Tabeller

Norra

Poängtabell

Resultattabell

Södra

Poängtabell

Resultattabell

SM-slutspel

Semifinal
Örebro FC mot Borås AIK

8–8 sammanlagt, Borås AIK avancerade till final på fler gjorda bortamål.

Örebro SK mot IFK Uddevalla

IFK Uddevalla avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 12–6.

Final

Skytteligan

Norra

Södra

Kvalspel

Hammarby IF, Gais, Djurgårdens IF och Skövde United spelar i Svenska Futsalligan 2017/2018

Källor
Svenskfotboll.se (södra)
Svenskfotboll.se (norra)
Svenskfotboll.se (kval till SFL)

Referenser

Futsal i Sverige
Sport i Sverige 2016
Sport i Sverige 2017